{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (75501) - || 1999 XB185 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75502) - || 1999 XZ185 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75503) - || 1999 XX186 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75504) - || 1999 XK189 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75505) - || 1999 XC192 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75506) - || 1999 XW193 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75507) - || 1999 XO195 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75508) - || 1999 XV196 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75509) - || 1999 XL197 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75510) - || 1999 XO198 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75511) - || 1999 XS200 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75512) - || 1999 XW202 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75513) - || 1999 XY202 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75514) - || 1999 XD203 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75515) - || 1999 XM203 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75516) - || 1999 XV203 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75517) - || 1999 XY203 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75518) - || 1999 XE205 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75519) - || 1999 XM205 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75520) - || 1999 XN205 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75521) - || 1999 XO206 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75522) - || 1999 XW206 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75523) - || 1999 XX206 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75524) - || 1999 XA207 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75525) - || 1999 XQ209 || 13 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75526) - || 1999 XV211 || 13 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75527) - || 1999 XY213 || 14 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75528) - || 1999 XC214 || 14 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75529) - || 1999 XF215 || 14 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75530) - || 1999 XA218 || 13 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75531) - || 1999 XL218 || 13 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75532) - || 1999 XN220 || 13 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75533) - || 1999 XM226 || 14 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75534) - || 1999 XM227 || 15 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75535) - || 1999 XG228 || 14 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75536) - || 1999 XB230 || 7 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (75537) - || 1999 XN230 || 7 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (75538) - || 1999 XV230 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75539) - || 1999 XY232 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75540) - || 1999 XJ233 || 3 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (75541) - || 1999 XY234 || 3 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (75542) - || 1999 XN237 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75543) - || 1999 XY241 || 13 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75544) - || 1999 XN248 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75545) - || 1999 XS251 || 9 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75546) - || 1999 XC256 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75547) - || 1999 XV257 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75548) - || 1999 XG259 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75549) - || 1999 XL260 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75550) - || 1999 YT1 || 16 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75551) - || 1999 YL4 || 27 december 1999 || Farpoint || G. Hug, G. Bell
|-
| (75552) - || 1999 YO5 || 28 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75553) - || 1999 YQ6 || 30 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75554) - || 1999 YD12 || 27 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75555) Wonaszek || 1999 YW14 || 31 december 1999 || Piszkéstető || K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| (75556) - || 1999 YT15 || 31 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75557) - || 1999 YK17 || 31 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75558) - || 1999 YE18 || 30 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (75559) - || 1999 YJ18 || 18 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75560) - || 1999 YN22 || 31 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (75561) - || 1999 YR22 || 31 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (75562) Wilkening || 1999 YV22 || 31 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75563) - || 1999 YA23 || 30 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (75564) Audubon || 2000 AJ || 2 januari 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (75565) - || 2000 AY || 2 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75566) - || 2000 AZ || 2 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75567) - || 2000 AK1 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75568) - || 2000 AR1 || 2 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75569) IRSOL || 2000 AD2 || 2 januari 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (75570) Jenőwigner || 2000 AP4 || 1 januari 2000 || Piszkéstető || K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| (75571) - || 2000 AT4 || 3 januari 2000 || Powell || Powell
|-
| (75572) - || 2000 AO6 || 4 januari 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (75573) - || 2000 AE8 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75574) - || 2000 AZ8 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75575) - || 2000 AQ9 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75576) - || 2000 AA10 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75577) - || 2000 AD11 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75578) - || 2000 AV11 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75579) - || 2000 AS12 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75580) - || 2000 AF13 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75581) - || 2000 AN13 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75582) - || 2000 AV13 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75583) - || 2000 AR14 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75584) - || 2000 AX14 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75585) - || 2000 AU15 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75586) - || 2000 AZ15 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75587) - || 2000 AK16 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75588) - || 2000 AQ16 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75589) - || 2000 AX16 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75590) - || 2000 AH17 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75591) Stonemose || 2000 AN18 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75592) - || 2000 AH19 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75593) - || 2000 AT19 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75594) - || 2000 AN21 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75595) - || 2000 AM22 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75596) - || 2000 AA23 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75597) - || 2000 AS23 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75598) - || 2000 AY23 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75599) - || 2000 AG24 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (75600) - || 2000 AQ27 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten